Саграда Фамилија има више значења:

 Саграда Фамилија
 Саграда Фамилија (Сан Висенте Танкуајалаб), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Саграда Фамилија (Танкијан де Ескобедо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику